Apponyi steht für:

 Apponyi, altes ungarisches, später auch österreichisches Adelsgeschlecht

Apponyi ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Apponyi (1846–1933), ungarischer Adliger, Politiker und Diplomat
 Anton Apponyi (1782–1852), ungarischer Diplomat
 Geraldine von Apponyi (1915–2002), Königin Albaniens
 György Apponyi (1808–1899), ungarischer Politiker
 Rudolf Apponyi (1812–1876), österreichisch-ungarischer Diplomat

Bauwerke:

 Palais Apponyi, Palais in Wien